The Real Thing ("la cosa vera" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
 The Real Thing – film del 1913 diretto da Hay Plumb
 The Real Thing - A Stylish Thriller (The Real Thing o Livers Ain't Cheap) – film del 1996 diretto da James Merendino

Musica 
 The Real Thing – funkyband inglese degli anni 70
 The Real Thing – album di Taj Mahal del 1971
 The Real Thing – album dei Faith No More del 1989
 The Real Thing – singolo dei 2 Unlimited del 1994
 The Real Thing – singolo di Lisa Stansfield del 1997, dall'album Lisa Stansfield
 The Real Thing – album dei Midnight Oil del 2000
 The Real Thing – album di Bo Bice del 2006
 The Real Thing – album di Vanessa L. Williams del 2009
 The Real Thing – singolo degli Highway

Teatro 
 The Real Thing – opera teatrale di Tom Stoppard del 1982